Jonathan Stark puede referirse a:

 Jonathan Stark (1971 – ), tenista estadounidense.
 Jonathan Stark (1952 – ), actor y guionista estadounidense.
 Jonathan Stark (1995 – ), baloncestista estadounidense.